Lethe steht für:
 Lethe (Mythologie), Gewässer aus der griechischen Unterwelt
 Lethe (Daimon), in der griechischen Mythologie die personifizierte Vergesslichkeit
 Lethe (Hunte), Fluss, der in Oldenburg in die Hunte mündet
 River Lethe, Nebenfluss des Ukak River im Valley of Ten Thousand Smokes auf der Alaska-Halbinsel
 Lethe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Lethe (Gattung) (, 1819), eine Gattung der Edelfalter, Tribus Elymniini, Unterfamilie Augenfalter
 Lethe, ein Science-Fiction-Roman der Autorin Tricia Sullivan

Siehe auch:
 Lete